Жиганово — топоним:
 Жиганово — деревня в Рузском районе Московской области.
 Жиганово — деревня в Юсьвинском районе Пермского края.
 Жиганово — озеро в республике Коми.